Keith Watson peut faire référence à :

  (1900-1973), homme politique australien ;
 Keith Watson (1935-1994), auteur de bande dessinée britannique ;
 Keith Watson (1989-), footballeur écossais ;
 Keith Watson, personnage de la  saison de la série télévisée américaine Desperate Housewives (2010-2011).